

Жуантобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Сузацький район, Туркестанська область
 Жуантобинський сільський округ — адміністративна одиниця, Чиїлійський район, Кизилординська область

Дивись також 
 Жуантобе